В начале XVI века ханы Западного и Восточного Могулистана Султан Махмуд Хан (Ханике-хан) и Султан Ахмад Хан (Алача-хан) решили ослабить рост влияния узбеков под предводительством Мухаммада Шейбани путём войны.

Султан Ахмед Тамбол восстал против своего тимуридского правителя Бабура и объявил о своей независимости. Но когда Бабур попытался вернуть свои владенья с помощью войск своих дядей по материнской линии — Алача-хана и Ханике-хана, Султан Ахмед Тамбол пребежал к помощи узбеков-шибанидов. Двоё братьев-могулов объеденили свои силы и направили их против Тамбола, но появление Мухаммада Шейбани застало ханов в расплох что вылилось в вылилось в итоге в поражение войск Бабура и могульских лидеров.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения XVI века
Сражения в Центральной Азии